Червищи — название населённых пунктов в России:

 Червищи — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Червищи — деревня в Порховском районе Псковской области.